«La historia» puede referirse a:

Música 
 La historia (2001), álbum de Ricky Martin.
 La historia (2002), DVD de Ricky Martin.
 La historia (2003), álbum de Kumbia Kings.
 La historia (2004), álbum de Caramelos de Cianuro.
 La historia (2007), álbum de Enanitos Verdes.
 La historia (2010), álbum de Coda.